Liste des personnages de l'univers de Riddick.

Apparitions à l'écran

A

Abbott 
Personnage du jeu vidéo The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay.

Officier supérieur de la prison de Butcher Bay et bras droit d'Hoxie. Il contrôle la zone de détention simple max où est initialement détenu Riddick et n'hésite pas à déléguer le maintien de l'ordre à des chefs de gangs qu'il peut aisément contrôler. Il sera d'abord contrarié par Riddick lorsque celui-ci tuera le chef de gang le plus influent, puis lorsqu'il s'introduira dans les quartiers d'Abbott pour le blesser gravement avant d'être arrêté par Johns. Lorsque Riddick se fait remarquer en outrepassant les lois dans la zone double max, Abbott le confronte une fois de plus accompagné de 4 gardes que Riddick neutralise après avoir parlé à Shira dans son esprit, révélant une partie de sa puissance Furienne, puis tue Abbott en combat singulier.

 Abu 'Imam' al-Walid 
Personnage des films Pitch Black, Les Chroniques de Riddick : Dark fury et Les Chroniques de Riddick joué par Keith David.

Il s'agit d'un imam, présent dans les trois premiers volets (si on compte Dark Fury). 

Dans Pitch Black, il est en pèlerinage avec ses trois fils, qu'il verra mourir un à un dévorés par les aliens, quand le vaisseau Hunter Gratzner se crashe sur une planète fantôme. On le retrouvera dans le film d'animation Les Chroniques de Riddick : Dark fury, où Riddick, Jack et lui-même sont faits prisonniers par Antonia Chillingsworth. Finalement, les trois protagonistes s'échappent et Riddick se sépare de Jack et de l'Imam en demandant à ce dernier de veiller sur Jack et de ne pas la laisser devenir comme lui.

Cinq ans plus tard, soit dans Les Chroniques de Riddick, l'Imam met un contrat sur la tête de Riddick pour l'obliger à combattre les Necromongers, une armée de guerriers de différentes races qui ont été convertis à la religion des Necromongers après la défaite de leurs peuples respectifs. Il sera assassiné par un Necromonger, que Riddick tuera par la suite, au moment de l'invasion de la planète Helion Prime par les Necromongers.

 Aereon 
Personnage du film Les Chroniques de Riddick joué par Judi Dench.

Aereon est une élémentarienne de l'air, un être capable de calculer les probabilités de tous les évènements de l'Univers et d'en tirer des prédictions. Elle aidera Riddick à découvrir son identité.

 C 
 Carolyn Fry 
Personnage du film Pitch Black joué par Radha Mitchell.

Carolyn Fry est la copilote du vaisseau Hunter Gratzner, qui s'est écrasé sur la lune M6-117, avec à son bord le prisonnier Riddick.  Elle meurt dévorée par les aliens à la fin de Pitch Black en voulant ramener Riddick blessé à bord du vaisseau.

 Chillingsworth 
Personnage du film d'animation Les Chroniques de Riddick : Dark fury avec la voix de Tress MacNeille.

Antonia Chillingsworth est une collectionneuse de criminels à la tête d'un vaisseau rempli de mercenaires à son service. Elle a une vision très originale de la notion de violence, qu'elle considère plus comme de l'art que comme une activité barbare.

 E 
 Eve Logan 
Personnage du film Les Chroniques de Riddick joué par Christina Cox.

 G 
The Guv
Personnage du film Les Chroniques de Riddick joué par Yorick van Wageningen.

 H 
 Haut-Commandeur 
Personnage du film Les Chroniques de Riddick joué par Colm Feore.

Le Haut-Commandeur Zhylaw est l'empereur des Necromongers, le seul d'entre eux à être revenu vivant d'Anteverse, doté de nouveaux pouvoirs. Lorsqu'il était un jeune soldat, un devin lui prédit qu'il mourrait des mains d'un Furien ; c'est pourquoi il lancera une campagne d'extermination sur la planète natale de cette civilisation - Furia - et mettra la tête de Riddick à prix lorsqu'il le rencontrera. Il tuera Kyra, qui se sacrifiera pour sauver Riddick d'une mort certaine, avant de se faire tuer par Riddick alors que son bras droit, Lord Vaako, tentait de le poignarder pour s'emparer du poste de Haut-Commandeur.

 Hoxie 
Personnage du jeu vidéo The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. 
Il est le directeur de la prison de Butcher Bay, il sous-estime Riddick à de nombreuses reprises tout au long du jeu, ce qui permettra à ce dernier de semer le chaos dans la prison et de s'en échapper. Il se fait fusiller par ses propres gardes dans ses quartiers alors qu'ils croyaient exécuter Riddick, ce dernier l'ayant revêtu de sa combinaison et ses lunettes et plongé la pièce dans le noir, tandis qu'il s'enfuyait déguisé en garde avec Johns.

 I 
Irgun
Personnage du film Les Chroniques de Riddick joué par Mark Gibbon.
Ce soldat Necromonger possédant une lame plantée dans son dos tue l'Imam lors de l'attaque sur Helion Prime. Au matin suivant, Riddick le poignarde dans un combat singulier avec le couteau qui était dans son dos. Le Haut-Commandeur lui offre le poignard en vertu de la religion.

 J 
 Jack/Kyra 
Jack est un personnage des films Pitch Black et Les Chroniques de Riddick : Dark fury joué par Rhiana Griffith. Kyra (Jack adulte) est un personnage du film Les Chroniques de Riddick joué par Alexa Davalos.

Dans Pitch Black, Jack est une adolescente qui se fait passer pour un garçon. Elle voue rapidement une admiration quasi fraternelle à Riddick. Riddick semble rester de marbre mais on se rendra compte au fil des deux films suivant que Jack/Kyra est la seule personne à qui il tient.

Afin de protéger Jack, après la lutte contre la collectionneuse de tueurs en série Antonia Chillingsworth de Dark fury, Riddick va se réfugier sur une planète de glace, UV-6. Jack vivra cela comme un abandon et se lancera sur les traces de son idole en devenant une tueuse. Pour ce faire, elle s'engagera dans une bande de mercenaires... qui la vendront à la prison de Crematoria.

 Jagger Valance 
Personnage du jeu vidéo The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay.

Considéré comme une légende parmi ses pairs, il est le seul avant Riddick à s'être infiltré en dehors de la zone de détention « double max », mais est depuis bloqué dans les mines de Butcher Bay. Il est vite rattrapé par Riddick avec qui il fomente un plan pour s'évader de la prison. Riddick pose une bombe dans les mines qui libère des créatures extraterrestres prédatrices, les Xénos qui forcent les employés de la prison à totalement abandonner la zone « double max » et la mine. Alors que Riddick et Valance s'apprêtent à s'enfuir dans une navette à l'astroport, ils sont rattrapés par Johns et s'ensuit un combat à mains nues entre Johns et Riddick. Valance tente d'abattre Johns mais ne fait que le blesser, et blesse Riddick du même coup. Valance est le seul debout lorsqu'une escouade de gardes arrive et le crible de balles puisqu'il est un détenu armé.

 Johns 
Personnage du jeu vidéo The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay et du film Pitch Black joué par Cole Hauser.

Johns est un chasseur de primes chevronné qui a l'habitude de faire du commerce de prisonnier, sans être forcément réglo. Il suffit pour s'en convaincre de voir qu'il doit une dette équivalente à la prime de Riddick au directeur de Butcher Bay quand il le conduit là-bas. Sa seule ambition est de faire la plus grosse marge possible. Il aidera Riddick à s'échapper de Butcher Bay lorsqu'il saura qu'il ne touchera pas un sou.

Johns a une véritable crainte des atterrissages et Riddick ne manque pas de le charrier là-dessus en parlant des statistiques de crashs. 

Jonhs et Riddick ont une relation curieuse. Si les deux hommes se détestent, Riddick lui parle comme à une vieille connaissance, non sans une certaine ironie. Riddick et Toombs auront un peu la même relation. On apprend que Riddick a gravement blessé Johns lors de leur première rencontre en le poignardant dans le dos, laissant un bout du couteau dans la chaire. Depuis ce moment-là, Johns est un consommateur de morphine.

Jonhs meurt à la fin de Pitch Black à la suite d'un combat contre Riddick afin de le laisser en pâture aux aliens qui les pourchassent.

Son père (joué par Matthew Nable dans Riddick) retrouve Riddick dix ans plus tard sur une autre planète inconnue pour demander des comptes. Mais la pluie venue faisant apparaitre une autre menace alien obligent les deux hommes à s'allier pour se préparer à quitter la planète. Riddick apprécie le père qu'il considère avoir du cran et se séparent en bon termes, chacun dans son vaisseau.

 Junner 
Personnage du film d'animation Les Chroniques de Riddick : Dark fury avec la voix de Roger L. Jackson.

 M 
 Merc 
Personnage du film Les Chroniques de Riddick joué par Nigel Vonas.

 P 
 Paris 
Personnage du film Pitch Black joué par Lewis Fitz-Gerald.

Simple antiquaire, Paris fait partie des survivants du crash du Hunter Gratzner. Faisant du trafic d'alcool et d'armes anciens, Paris ne survit pas à l'eclipse.

 Pope Joe 
Personnage du jeu vidéo The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay.

Détenu, docteur et mystique vivant dans les sous-sols de Butcher Bay. Il guérit une entaille à l'avant-bras de Riddick et c'est à cet instant que ce dernier a une révélation de Shira et qu'il obtient ses capacités nyctalopes. Il faillit tuer Pope Joe pensant qu'il lui avait joué un tour, mais Riddick comprend vite que ce nouveau pouvoir n'est pas de son fait et qu'il se révélera un atout de taille.

 le Purificateur
Personnage du film Les Chroniques de Riddick joué par Linus Roache.

Ancien Furien converti à la foi Necromonger, le Purificateur sauvera Riddick des flammes de Crematoria.

 R 
 Richard B. Riddick 

Personnage des films Pitch Black, Les Chroniques de Riddick : Dark fury, Les Chroniques de Riddick et Riddick , joué par Vin Diesel 

Personnage des jeux vidéo The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay et The Chronicles of Riddick: Assault On Dark AthenaLe personnage de Riddick est particulier, en ce qu'il est un antihéros. En effet, il ne se soucie guère des personnes qui l'entourent, à l'exception de Jack, et possède un lourd passé criminel. Il est un des derniers survivants du massacre de sa race par les Necromongers.

Il a la particularité de voir dans la nuit, l'avènement de ce don étant expliquée dans le jeu The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay.

Capturé une première fois par Johns, il est conduit à la prison de Butcher Bay, d'où il s'évade. Par la suite, Johns le capture à nouveau et le transfère vers la prison. Mais le vaisseau s'écrase sur une planète inconnue éclairée par trois soleils. Il survit au crash avec neuf personnes. Mais une éclipse plonge la planète dans le noir et Riddick, libéré de ses chaines, aide du mieux qu'il peut pour aider les survivants à éviter d'être mangé par les créatures sanguinaires tout en privilégiant sa survie. Au cours de la fuite, il jette Johns en pâture, pendant que les survivants meurent les uns après les autres. Seuls Riddick, l'imam et l'adolescente Jack réussissent à s'échapper. Mais leur vaisseau se retrouve capturé par un vaisseau de chasseurs de primes mené par Antonia Chillingsworth qui rêve de l'avoir dans sa collection de criminels. Cette dernière, après de longs affrontements à bord, est tuée par Jack. Riddick, horrifié, confie la gamine à l'imam sur Helion Prime, avant de disparaitre.

Cinq ans plus tard, Riddick est retrouvé sur la planète gelée UV-6 par une équipe de mercenaires envoyés depuis Helion Prime. Riddick vole le vaisseau après avoir jeté l'équipage par-dessus bord et retrouve l'imam sur Helion Prime. Le criminel découvre qu'on a besoin de lui pour combattre la menace des Necromongers qui attaque la planète. Imam apprend à Riddick également que Jack est enfermée dans la prison de Crematoria. Riddick réussit à s'échapper aux Necromongers et se fait capturer par des chasseurs de primes qui l'envoient à Crematoria. Une fois là-bas, Riddick retrouve Jack et s'évade avec elle de la prison en traversant la surface gelée avant le levé du soleil brûlant pour rejoindre le hangar. Mais les Necromongers blessent et laissent Ridick pour mort et Jack est capturé. Toutefois, Riddick est sauvé par un Necromongers qui lui révèle ses véritables origines : comme Riddick, c'est un furyen, un peuple tué par les Necromongers lors de leur jeunesse à tous les deux et selon une prophétie, un furyen tuera et prendra la place du Haut-Commandeur. Le Necromonger se suicide tandis que Riddick part tuer le Haut-Commandeur sur Helion Prime avec l'aide de Jack qui se sacrifie. Riddick devient le nouveau Haut-Commandeur.

Des années plus tard, Riddick, toujours Haut-Commandeur, désire retrouver sa terre natale. Son second Vakoo le fait envoyer sur une planète... qui en réalité n'est pas Furya. Trahi et laissé pour mort, Riddick, après s'être rétabli de ses blessures, retourne à la vie sauvage seul. Mais il s'aperçoit que la planète est inhospitalière et active la balise d'urgence à la station de chasseurs de primes. Deux équipes se ramènent pour traquer le criminel, l'une d'elles menée par le père de Johns. Riddick cherche à les obliger à lui laisser un vaisseau pour s'échapper. Mais la pluie arrive, libérant de très nombreuses créatures aquatiques tueuses, ce qui oblige tous les protagonistes à se mettre bien d'accord pour s'en aller. Mais les pertes sont lourdes. Finalement, Riddick (après avoir consommé sa relation avec Dahl, sa seconde de Johns) et ce qui reste des chasseurs de primes menés par Johns réussissent à quitter la planète, chacun dans son vaisseau. Riddick se remet à la recherche de Vakoo pour se venger.

 S 
 Shazza 
Personnage du film Pitch Black joué par Claudia Black. Colon chercheuse d'or, elle survit au crash dans Pitch Black. Mais elle est tuée par les créatures volatiles au début de l'éclipse.

 Shira 

 T 
 Toal 
Personnage du film Les Chroniques de Riddick joué par Roger R. Cross.

 Toombs 
Personnage du film Les Chroniques de Riddick et du film d'animation Les Chroniques de Riddick : Dark fury joué par Nick Chinlund.

Toombs est un mercenaire au service d'Antonia Chillingsworth, qui pourchassera Riddick jusque sur la planète gelée UV-6, en échange d'une forte récompense.

Cinq ans plus tard, lorsque Toombs retrouve Riddick sur UV-6, ce dernier vole le vaisseau du mercenaire non sans avoir tué son équipe pour retrouver le commanditaire sur Helion Prime. Mais plus tard, Toombs qui a recruté une nouvelle équipe retrouve Riddick sur Helion Prime. Ce dernier se fait capturer et est emmené à la prison de Crematoria, pour le plus grand bonheur des mercenaires. Mais une fois là-bas, Toombs les gardiens refusent de payer la prime en totalité et surtout découvre que Riddick s'est servit de lui pour aller dans la prison pour s'en évader avec Jack. Lors de l'évasion, Toombs se retrouve enfermé dans la cage avec les bêtes, tandis que son équipe est tué par les gardiens qui ont pris la fuite.

 V 
 Vaako 
Personnage des films Les Chroniques de Riddick et Riddick joué par Karl Urban.

Vaako est un jeune soldat ambitieux, désireux de prendre la place du Haut-Commandeur. Il tentera de l'assassiner, mais échouera. Des années plus tard, il complotera à nouveau contre le nouveau Haut-Commandeur, Riddick, en l'envoyant sur une planète inconnue en lui faisant croire que c'est Furya, là où il veut aller. Après cela, il effectue la transcendance, le rendant mi-vivant mi-mort.

 Dame Vaako 
Personnage du film Les Chroniques de Riddick'' joué par Thandie Newton.

Épouse du soldat Vaako, elle le poussera à assassiner le Haut-Commandeur.

Les Chroniques de Riddick
Chroniques de Riddick, Les